De Raiffeisen Super League 2012/2013 was de 116de editie van de strijd om de landstitel in de hoogste afdeling van het Zwitserse betaald voetbal. De competitie bestond uit tien teams. Het seizoen begon op 13 juli 2012 en eindigde op 1 juni 2013.

Na acht jaar kreeg de competitie een nieuwe sponsor: Raiffeisen Bank. FC Basel werd voor de vierde keer op rij en voor de zestiende keer in totaal Zwitsers landskampioen, ditmaal met drie punten voorsprong op Grasshoppers. De ploeg stond onder leiding van oud-international Murat Yakin, die de Duitser Heiko Vogel op 15 oktober had afgelost.

Na slechts twee seizoenen in de Super League viel het doek voor Servette FC, de club die onder leiding stond van oud-international Sébastien Fournier.

In de 180 gespeelde wedstrijden werd in totaal 462 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,57 doelpunt per wedstrijd. Topscorer werd de Argentijn Ezequiel Scarione van FC St. Gallen; hij scoorde 21 keer, waaronder zes keer vanaf de strafschopstip. Tweede op de ranglijst was Marco Streller (FC Basel) met veertien treffers (drie strafschoppen).

Teams

Uitslagen

Eindstand
{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:100%;" width="80%"
! width=5%|
! width=35%|Club
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=10%|Punten
|-style="background:#D0F0C0;"
|  || FC Basel || 36 || 21 || 9 || 6 || 61 || 31 || +30|| 72 
|- style="background-color: #C0F0D0;"
| 2 ||  Grasshopper || 36 || 20 || 9 || 7 || 48 || 32 || +16|| 69 
|- style="background-color: #97DEFF;"
| 3 ||  FC St. Gallen || 36 || 17 || 8 || 11 || 54 || 36 || +18|| 59 
|- style="background-color: #BBEBFF;"
| 4 || FC Zürich || 36 || 16 || 7 || 13 || 62 || 48 || +14|| 55 
|- 
| 5 ||  FC Sion || 36 || 13 || 9 || 14 || 44 || 46 || –2|| 48 
|- 
| 6 ||  FC Thun || 36 || 13 || 9 || 14 || 40 || 54 || –14|| 48 
|- 
| 7 ||  BSC Young Boys || 36 || 11 || 10 || 15 || 48 || 50 || –2|| 43 
|- 
| 8 || FC Luzern || 36 || 10 || 12 || 14 || 41 || 52 || –11|| 42 
|- 
| 9 || Lausanne-Sport || 36 || 8 || 9 || 19 || 32 || 51 || –19|| 33 
|-style="background: #FFCCCC"
| 10 ||  Servette FC || 36 || 6 || 8 || 22 || 32 || 62 || –30 || 26' 
|}

Statistieken
TopscorersIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met acht of meer treffers achter hun naam.''

Nederlanders
Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 2012/13 uit in de Raiffeisen Super League.

Scheidsrechters

Toeschouwers

FC Basel

Bijgaand een overzicht van de spelers van FC Basel, die in het seizoen 2012/13 onder leiding van trainer-coach Murat Yakin voor de zestiende keer in de clubgeschiedenis kampioen van Zwitserland werden.

Zie ook
Schweizer Cup 2012/13
Challenge League 2012/13
Zwitsers voetbalelftal in 2012
Zwitsers voetbalelftal in 2013

2013
Competitievoetbal 2012/13